Molekulska formula -{C18H14Cl4N2O}- se može odnositi na:

 Izokonazol
 Mikonazol